Борислав Паравац (, Borislav Paravac, род. 18 февраля 1943, Коштаница) — боснийский сербский политический и государственный деятель. В 2003 — 2006 годах — член Президиума Боснии и Герцеговины («коллективный глава государства») от сербской общины; с 11 апреля 2003 года по 27 июня 2003 года и с 28 октября 2004 года по 28 июня 2005 года — Председатель Президиума по принципу ротации членов Президиума.

Биография 
Родился на оккупированной усташами территории Боснии. По собственному признанию, его отец в период Второй мировой войны состоял в отрядах четников.

В 1966 году окончил экономический факультет Загребского университета по специальности бухгалтера-аудитора для финансовой отчетности. Политической деятельностью занялся поздно, до этого долгое время находился на руководящих должностях в финансово-промышленном секторе на уровне муниципалитета, занимался предпринимательской деятельностью (агробизнес).

С 1990 по 2000 годы — мэр Добоя, одновременно c 1996 года он являлся членом Национального собрания Сербской Республики в Боснии и Герцеговине (БиГ).

5 октября 2002 года Паравац был избран депутатом Палаты представителей БиГ — нижней палаты федерального парламента Боснии и Герцеговины, где он стал первым заместителем председателя этого органа.

Весной 2003 года занял место сербского представителя в Президиуме республики, сменив в должности отрешённого от исполнения обязанностей главы государства Мирко Шаровича. На государственной службе состоял до следующих выборов 1 октября 2006 года. После отставки переехал в родной город, занимается садоводством и сельским хозяйством.

Является действительным членом Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Республики Сербской.

Владеет французским языком.

Семья 

Женат на Драгице Паравац, является отцом двоих детей.

Ссылки 
 Biograthy of Borislav Paravac, Member of the Presidency, Bosnia and Herzegovina

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1943 году
Родившиеся 18 февраля
Сенаторы Республики Сербской
Политики XXI века
Члены Президиума Боснии и Герцеговины
Члены Сербской демократической партии
Правители Европы XXI века